Nannophya pygmaea — вид стрекоз из семейства настоящих стрекоз (Libellulidae). Включён в Международную Красную книгу МСОП.

Распространение
Южная и Юго-Восточная Азия: Индия, Индонезия, Китай, Корея, Малайзия, Непал, Папуа — Новая Гвинея, Таиланд, Тайвань, Япония, Филиппины. Находки из Австралии позднее были описаны как отдельный вид Nannophya paulsoni Theischinger, 2003.

Описание
Один из самых мелких в мире видов стрекоз: длина тела 15 мм, размах крыльев 20 мм. Самцы с ярко-красным брюшком. Личинки зеленовато-коричневые, около 1 см. Самки коричневые, с отметинами желтого и черного цвета на брюшке. Большая часть крыльев прозрачная, но их основание оранжево-желтое. Обитают на болотах и мелких водоёмах.
Самцы имеют охраняемую территорию, на которой поджидают самок. Лучшие территории, которые привлекают наибольшее количество самок, как правило, занимают самцы более крупных размеров и более молодые.

Охранный статус
Сокращение численности связано с загрязнением окружающей среды и сельскохозяйственным использованием мест обитания.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
  Html

Ссылки 
 Dragonfly (2) – Nannophya Pygmaea (小紅蜻蜓). Dragonflies & Damselflies of Singapore.
Настоящие стрекозы
Животные, описанные в 1842 году
Насекомые Юго-Восточной Азии